Le tournoi de tennis de Caroline du Sud est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute à Seabrook Island du  au .

Katerina Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Ruzici, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Svetlana Cherneva et Larisa Savchenko.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Caroline du Sud
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
Caroline du Sud
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en avril 1985